La notion de palpation peut se rapporter à :
 la palpation médicale, méthode de diagnostic d'anomalie ou de traumatisme de la peau, des os, muscles ou organes internes ;
 la palpation de sécurité, méthode de fouille.